Palec (anatomia)
 palec ręki
 palec stopy
 palec – element maszyny służący do przenoszenia ruchu
 palec cynkowy – pojęcie z zakresu biologii molekularnej
 Palec – ostaniec w grupie Ostańców Jerzmanowickich na Wyżynie Olkuskiej
 Palec – skała w szczytowych partiach Kasprowego Wierchu
 Palec – skała w Dolinie Bolechowickiej na Wyżynie Częstochowskiej
 Palec – skała w grupie skał Kroczyckich na Wyżynie Częstochowskiej
 Palec – turnia w Pośrednim Wierszyku w słowackich Tatrach Wysokich